Suma bezeichnet mehrere Flüsse in Russland:
 Suma (Sista), Nebenfluss der Sista
 Suma (Weißes Meer), Zufluss des Weißen Meeres
 Suma (Wodla), Nebenfluss der Wodla

Suma bezeichnet außerdem:
 Suma-ku (Kōbe), Stadtbezirk der Stadt Kōbe in Japan
 Suma (Yucatán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Suma, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Suma (Orang-Utan), Affe aus dem Osnabrücker Zoo
 Suma e. V.,Verein für freien Wissenszugang und Betrieb der Metasuchmaschine MetaGer
 SUMA, schwedische Stoner/Doom-Metal-Band
 eine Supermarktkette in Deutschland und den Niederlanden, die später von der Handelskette Real übernommen wurde
 Suma-Center, Einkaufszentrum im Euro-Industriepark, München
 Suma (Volk), indianisches Volk im Südwesten und den südlichen Plains der USA
 ESumA (früher: SumA), Summarische Eingangsanmeldung beim Zoll für Importwaren von außerhalb der EU

Suma ist der Familienname folgender Personen:
 Abu Suma (* 1996), sierra-leonischer Fußballspieler
 Baba Ibrahim Suma-Keita (1947–2020), sierra-leonischer Leichtathlet
 Lamin Suma (* 1991), sierra-leonischer Fußballspieler
 Marina Suma (* 1959), italienische Schauspielerin
 Mauro Suma (* 1965), italienischer Journalist
 Ndoc Suma (1887–1958), römisch-katholischer Priester und Märtyrer
 Sheriff Suma (* 1986), sierra-leonischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ilu-šūma, altassyrischer König

SUMA